Вильясеко-дель-Пан ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-дель-Пан. Занимает площадь 35 км². Население — 254 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 22 км.

Покровителем города считается святая Эуфемия.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Web Oficial de Villaseco del Pan
 Noticias y foros acerca de Villaseco del Pan

Населённые пункты Саморы
Муниципалитеты Саморы